Unter einer Ballonsonde versteht man
 ein Messinstrument der Aerologie, das von einem Ballon in höhere Atmosphärenschichten getragen wird, siehe Ballonsonde (Messinstrument) und Radiosonde
 eine medizinische Sonde, die mit einem Ballon ausgestattet ist, der durch eine Flüssigkeit oder Luft gedehnt werden kann, siehe Ballonsonde (Medizintechnik)